Мононитрохлорбензо́л - органическое соединение с формулой C6H4Cl(NO2); в зависимости от взаимного расположения заместителей - нитрогруппы и хлора, имеет следующие изомеры:

 2-Нитрохлорбензол
 3-Нитрохлорбензол
 4-Нитрохлорбензол

Нитробензолы
Токсины
Хлорбензолы
Соединения азота по алфавиту